Прва лига Словеније у фудбалу () највише је клупско фудбалско такмичење у Словенији, којим руководи Фудбалски савез Словеније ().

Прва лига има 10 клубова. Првак учествује у квалификацијама за Лигу шампиона, другопласирани и трећепласирани у квалификацијама за Лигу Европе и четверопласирани у квалификацијама за Лигу конференција. Последњи клуб на крају сезоне прелази у нижи ниво, Другу словеначку фудбалску лигу, а замењује га првопласирани друголигаш. Претпоследњи клуб из Прве лиге бори се за статус прволигаша са другопласираним клубом из Друге лиге.

Историјат 
По осамостаљивању Словеније у лето 1991, под покровитељством Фудбалског савеза Словеније, успостављена је јединствена словеначка фудбалска лига, у коју су били укључени клубови који су раније наступали у југословенским лигама.

У првој сезони која је почела 28. августа 1991. учествовао је 21 клуб. Прву титулу је освојила екипа НК Олимпије. У сезони 1992/93 играло је 18 клубова, а титулу је опет освојила Олимпија. Следеће сезоне лига је бројала 16 клубова,

У сезони 1995/96 лига је сведена на 10 клубова, што се одржало до данас са два изузетка у сезонама 1998/99 и 2004/05, кад је лига бројала 12 клубова.

У лето 1999. Фудбалски савез Словеније је склопио спонзорски уговор са мобилним оператером Си Молил, и лига се све до 2005/06. звала Лига Си Мобил. Нови спонзорски уговор потписан је 2006. са предузећем Телеком Словеније и до 2021. се звала Прва лига Телеком Словеније. Од 2021. године носи назив Прва лига Телемах.

Клубови у сезони 2022/23.

Прваци по сезонама

Прваци по клубовима

Листа стрелаца по сезонама

Биланс клубова Словеније на вечној табели клубова у СНЛ од њеног оснивања 1991/92 
Стање након сезоне 2008/09.

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

УЕФА ранг листа 
Стање на дан 28. јул 2021.

Референце

Види још 
 Првенство Југославије

Спољашње везе 
 Званични сајт НЗС
 Званични сајт Прве лиге Словеније
 Радна страница Прве лиге Телеком Словеније

С
Прва лига Словеније у фудбалу
Фудбал у Словенији